Жименес (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жименес де Соуза, Гильерме (1995—2016) — бразильский футболист, фланговый защитник.
 Жименес, Манель (род. 1976) — андоррский футболист, полузащитник.
 Жименес, Сержио (род. 1984) — бразильский автогонщик.